en anglais, lab est  l'abréviation du mot  (en français l'équivalent est ).
 Láb, un village slovaque situé dans la région de Bratislava.
 Lab, une rivière du Kosovo.

Sigle 

LAB peut faire référence à :
 Livre des Antiquités bibliques, œuvre écrite par un auteur nommé Pseudo-Philon,
 Lloyd Aéreo Boliviano, une compagnie aérienne de Bolivie,
 Langile Abertzaleen Batzordeak, syndicat ouvrier basque,
 LAB, ancien nom d'une société de maintenance aéronautique,
 CIE Lab, un modèle de représentation des couleurs développé par le CIE (Commission Internationale de l'Éclairage), en 1976.
 Lutte anti-blanchiment, dans les établissements financiers
 Lactic Acid Bacteria, bactérie produisant de l'acide lactique par fermentation.